Американский шахматный конгресс — серия турниров проходившая на территории США, предшественник чемпионатов США.

Победители турнира

Примечания 

Американский шахматный конгресс